|-
| (106801) 2000 XT31||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106802) 2000 XX32||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106803) 2000 XX33||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106804) 2000 XY33||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106805) 2000 XM35||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106806) 2000 XO35||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106807) 2000 XE37||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106808) 2000 XX38||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106809) 2000 XP39||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106810) 2000 XY39||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106811) 2000 XE40||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106812) 2000 XV40||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106813) 2000 XW41||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106814) 2000 XN42||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106815) 2000 XR42||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106816) 2000 XE43||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 106817 Юбантхек (Yubangtaek)||||6 грудня 2000||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон, Юо-Го Парк
|-
| (106818) 2000 XV44||||8 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106819) 2000 XC45||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106820) 2000 XJ45||||7 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106821) 2000 XX45||||15 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106822) 2000 XN47||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106823) 2000 XB49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106824) 2000 XJ51||||6 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106825) 2000 XY53||||15 грудня 2000||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (106826) 2000 YF||2000 YF||16 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106827) 2000 YU||2000 YU||16 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106828) 2000 YG1||||18 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106829) 2000 YL1||||17 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106830) 2000 YC4||||19 грудня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (106831) 2000 YQ4||||20 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106832) 2000 YU6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106833) 2000 YF7||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106834) 2000 YN7||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106835) 2000 YE8||||22 грудня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (106836) 2000 YG8||||20 грудня 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (106837) 2000 YW8||||20 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106838) 2000 YT9||||23 грудня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (106839) 2000 YJ10||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106840) 2000 YA11||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106841) 2000 YB11||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106842) 2000 YT12||||23 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (106843) 2000 YV12||||25 грудня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (106844) 2000 YQ14||||25 грудня 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (106845) 2000 YR14||||24 грудня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (106846) 2000 YY15||||22 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (106847) 2000 YO16||||28 грудня 2000||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (106848) 2000 YP16||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106849) 2000 YC17||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106850) 2000 YN18||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106851) 2000 YS19||||28 грудня 2000||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (106852) 2000 YV19||||22 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (106853) 2000 YZ19||||27 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (106854) 2000 YB21||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106855) 2000 YN21||||26 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (106856) 2000 YF22||||26 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106857) 2000 YU22||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106858) 2000 YT23||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106859) 2000 YC26||||23 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106860) 2000 YO26||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106861) 2000 YV26||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106862) 2000 YZ26||||25 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (106863) 2000 YA27||||25 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (106864) 2000 YL27||||30 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106865) 2000 YU27||||30 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (106866) 2000 YQ28||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106867) 2000 YR28||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106868) 2000 YK31||||31 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 106869 Irinyi||||31 грудня 2000||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ласло Кіш
|-
| (106870) 2000 YN32||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106871) 2000 YP32||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106872) 2000 YV32||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106873) 2000 YA33||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106874) 2000 YD33||||23 грудня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (106875) 2000 YW33||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106876) 2000 YN34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106877) 2000 YU34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106878) 2000 YZ35||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106879) 2000 YA36||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106880) 2000 YM36||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106881) 2000 YX36||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106882) 2000 YY36||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106883) 2000 YJ37||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106884) 2000 YN37||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106885) 2000 YY37||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106886) 2000 YC38||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106887) 2000 YC39||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106888) 2000 YM39||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106889) 2000 YW39||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106890) 2000 YA40||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106891) 2000 YV40||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106892) 2000 YK41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106893) 2000 YS41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106894) 2000 YT41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106895) 2000 YX41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106896) 2000 YL43||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106897) 2000 YO43||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106898) 2000 YU43||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106899) 2000 YF44||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (106900) 2000 YA45||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

106800